FLE est un sigle qui peut faire référence à :
 français langue étrangère ;
 Front de libération de l'Érythrée, un parti politique érythréen ayant donné naissance au Front populaire de libération de l'Érythrée.

FLE est un codee qui peut faire référence à :
 .

Code IATA des aéroports